Jodium (element) (I), een chemisch element uit de halogenengroep
 de stof jodium, jood of di-jood (I2)
 het jodide-ion (I−)
 Povidonjodium, een desinfectiemiddel 
 joodtabletten, zie Joodprofylaxe
 Joodtinctuur, ook jodium genoemd, onder meer gebruikt voor het desinfecteren van wonden